«Clandestino» — перший сольний альбом Ману Чао. Він вийшов у 1998 році, після розпаду Mano Negra.

Трек-лист
 «Clandestino» — 2:28
 «Desaparecido» — 3:47
 «Bongo Bong» — 2:38
 «Je Ne T’Aime Plus» — 2:03
 «Mentira …» — 4:37
 «Lágrimas De Oro» — 2:58
 «Mama Call» — 2:21
 «Luna Y Sol» — 3:07
 «Por El Suelo» — 2:21
 «Welcome To Tijuana» — 4:04
 «Día Luna … Día Pena» — 1:30
 «Malegría» — 2:55
 «La Vie A 2» — 3:01
 «Minha Galera» — 2:22
 «La Despedida» — 3:10
 «El Viento» — 2:26

Дебютні альбоми 1998
Музичні альбоми 1998